De Boeddha van de buitenwijk, boek van Hanif Kureishi uit 1990
 The Buddha of Suburbia (serie), een miniserie van de BBC uit 1993, gebaseerd op dit boek
 The Buddha of Suburbia (soundtrack), de soundtrack van deze serie door David Bowie
 The Buddha of Suburbia (single), een nummer van deze soundtrack